De afdaling voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 7 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Noor Aksel Lund Svindal. Hij verdedigde zijn titel niet.

Tijdschema 

De wedstrijd werd vanwege de harde wind verplaatst van zondag 6 februari naar maandag 7 februari.

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish
 DNS = Did Not Start

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen afdaling